LUY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lushoto (Tanzania)